Pseudocyclopia är ett släkte av kräftdjur. Pseudocyclopia ingår i familjen Pseudocyclopiidae. 

Pseudocyclopia är enda släktet i familjen Pseudocyclopiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Pseudocyclopia